

Geografia 
 Francia
 Neufchâtel-en-Bray – comune nella regione della Normandia
 Neufchâtel-en-Saosnois – comune nella regione dei Paesi della Loira
 Neufchâtel-Hardelot – comune nella regione dell'Alta Francia
 Neufchâtel-sur-Aisne – comune nella regione dell'Alta Francia

Persone 
 Jean de Neufchâtel – pseudocardinale francese, creato dall'antipapa Clemente VII
 Nicolas Neufchâtel – pittore fiammingo